Mauria puede referirse a:

 el Imperio mauria (320-185 a. C.) de la India; o
 el género botánico Mauria.